Влади́мир Агафо́нов:
 Агафонов, Владимир Дмитриевич (1932—2009) — военный врач, хирург, профессор.
 Агафонов, Владимир Петрович (1933—1999) — советский шашист, тренер, теоретик.
 Агафонов, Владимир Терентьевич (род. 1941) — главный редактор веб-сайта Союза ветеранов КСАВО, полковник.